Центральноандская сухая пуна — экорегион, расположенный на высоких плато Анд в Южной Америки. Составляет часть , распространённых на плато Пуна.

География 
Этот экорегион занимает юго-западную часть Альтиплано, и расположен восточнее пустыни Атакама.

Солончаки, известные здесь как «салары» () — характерная черта экорегиона. Среди крупнейших солончаков: Койпаса, Уюни, Атакама и Арисаро. Кроме того, здесь находятся много озёр, таких как Поопо и , и много вулканов, извергающихся над Альтиплано, в частности Паринакота, Сахама, , Ольягуе, Ликанкабур, Ласкар, Аракар, Сокомпа и Льюльяйльяко. Кроме того, в регионе находится множество прудов и небольших озёр, среди которых как постоянные, так и пересыхающие, от пресноводных до очень солёных.

Флора 

В сухой пуне встречаются высокогорные болота — bofedales, характеризующиеся наличием типичной для болот подушечной растительности. В частности, здесь часты растения рода . На более сухих лугах преобладают виды родов  и .

Центральноандская сухая пуна является родиной рода , включающего  — самое высокогорное древесное растение в мире.

Фауна 

В этом экорегионе распространены верблюдовые, такие как ,  и . Другие млекопитающие включают , ,  и .

Также здесь обитают шесть видов фламинго, в частности ,  и . Другом известными птицами являются , , , ,  и .

Охрана 
В районе много прородоохранных территорий, где находят защиту местных виды флоры и фауны. Они включают:
 Национальный парк Лаука (Чили)
 Национальный парк Сахама (Боливия)
 (Боливия)
 Национальный заповедник Лос-Фламенкос (Чили)
 Заповедник флоры и фауны Ольварос-Каучари (Аргентина)
 Национальный парк Льюльяйльяко (Чили)

Ссылки 
 Central Andean dry puna (World Wildlife Fund) 

Экорегионы Аргентины
Экорегионы Боливии
Экорегионы Чили